Sancy (Meurthe-et-Moselle)
 Sancy (Seine-et-Marne)
ook:
Sancy-les-Cheminots, Aisne
Sancy-lès-Provins,  Seine-et-Marne

ook twee diamanten worden Sancy genoemd:

 De Sancy (diamant)
 De Beau Sancy